Supergigant kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie został rozegrany 20 lutego. Zawody odbyły się na trasie San Sicario Fraìteve w San Sicario. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Austriaczka Michaela Dorfmeister, srebro wywalczyła Chorwatka Janica Kostelić, a brąz zdobyła kolejna reprezentantka Austrii, Alexandra Meissnitzer.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006